Червёнка-Лещины () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Рыбницкий повят, Силезское воеводство. Население 41 068 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Кнурув
 Гмина Орнонтовице
 Ожеше
 Гмина Пильховице
 Рыбник
 Жоры

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Силезского воеводства